Frederik Vilhelm I., Kurfyrste af Hessen (; født 20. august 1802 i Philippsruhe ved Hanau, død 6. januar 1875 i Prag) var den sidste kurfyrste i Kurfyrstendømmet Hessen i det centrale Tyskland fra 1847 til 1866.

Biografi

Tidlige liv 
Frederik Vilhelm blev født den 20. august 1802 i Philippsruhe ved Hanau som ældste overlevende søn af den daværende Arveprins Vilhelm af Hessen-Kassel i hans ægteskab med Prinsesse Auguste af Preussen. Hans far var ældste overlevende søn af og arving til Landgrev Vilhelm 9. af Hessen-Kassel, der herskede over det lille landgrevskab Hessen-Kassel i det centrale Tyskland. I 1803 blev landgrevskabet Hessen-Kassel ophøjet til kurfyrstendømme (også kaldet Kurhessen. Under den franske okkupation af Kurfyrstendømmet Hessen fra 1806 til 1813 opholdt han sig med sin mor i Berlin. Forholdet til faderen var dårligt, blandt andet på grund af faderens affære med Emilie Ortlöpp.

Frederik Vilhelm blev uddannet i Marburg og Leipzig.

Regeringstid 

Frederik Vilhelm blev sin fars med-regent allerede i 1831 og blev kurfyrste af Hessen, da faderen døde i 1847. Under indflydelse af sin minister Ludwig Hassenpflug førte han en reaktionær politik, der gjorde ham upopulær. I 1848 blev han tvunget til at give efter for Martsrevolutionens krav, men han genindsatte Hasenpflug i 1850, da revolutionen var blevet slået ned.

I Den preussisk-østrigske krig i 1866 valgte han at stå på Østrigs side. Hans hovedstad Kassel blev erobret af Preussen, og da han nægtede at forhandle blev han overført som fange til Stettin den 23. juni. Kurfyrstendømmet Hessen blev annekteret af Preussen senere samme år, Frederik Vilhelm blev afsat og gik i eksil. 

Frederik Vilhelm accepterede aldrig Preussens herredømme over sit tidligere territorium. Selv efter oprettelsen af Det Tyske Kejserrige i 1871 forsøgte han at genvinde sin trone. Han døde i landflygtighed i Prag den 6. januar 1875.

Arvefølge 
Frederik Vilhelm var gift i et morganatisk ægteskab med Gertrude Falkenstein. De fik ni børn. De overlevende børn arvede kurfyrstens store private formue, men da Gertrude var født borgerlig, havde børnene ikke arveret til tronen. Efter Frederik Vilhelms død var det derfor hans halvfætter, den danskfødte Prins Frederik af Hessen-Kassel (bror til dronning Louise af Danmark), der arvede positionen som tronprætendent og familieoverhovede for fyrstehuset Hessen-Kassel.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Fuld officiel titel 
Kurfyrste, Landgreve af Hessen-Kassel, Storhertug af Fulda, Fyrste til Hanau, Fyrste til Hersfeld, Fyrste til Fritzlar, Fyrste til Isenburg, Greve til Katzenelnbogen, Greve til Nidda, Greve til Diez, Greve til Ziegenhain, Greve til Schaumburg, etc., etc.

Æresbevisninger

Udenlandske dekorationer 
 : Grand Cordon af Leopoldsordenen  (1846)
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1848)
 : Ridder af Den Sorte Ørns Orden 
 : Ridder af Andreasordenen

Ægteskab og børn 
Frederik Vilhelm 1. giftede sig i et morganatisk ægteskab den 26. juni 1831 med Gertrude Falkenstein, datter af Johann Gottfried Falkenstein og Magdalena Schulz. I 1831 tillagde Kurfyrst Vilhelm 2. hende titel af Grevinde af Schaumburg med prædikat af Erlaucht. I 1853 tildelte Frederik Vilhelm selv sin hustru titel af Fyrstinde af Hanau og til Horowitz. De havde ni børn, hvoraf nogle var født før ægteskabets indgåelse. Børnene blev i 1862 tillagt titel af Prinser/Prinsesser af Hanau med prædikat af Durchlaucht.

Børn 
 Augusta (1829–1887)
 Alexandrine (1830–1871)
 Friedrich Wilhelm (1832–1889)
 Moritz, 1. Fyrste af Hanau og til Horowitz(1834–1889)
 Wilhelm, 2. Fyrste af Hanau og til Horowitz (1836–1902)
 Maria (1839–1917)
 Karl, 3. Fyrste af Hanau og til Horowitz (1840–1905)
 Heinrich, 4. Fyrste af Hanau og til Horowitz (1842–1917)
 Philipp (1844–1914)

Anetavle

Referencer

Se også 
Hessens regenter

Litteratur

Eksterne links 

Huset Hessen-Kassel
Kurfyrster af Hessen
Tyskere i 1800-tallet
Personer fra Hanau